

Teatro 
 Antonio e Cleopatra – tragedia di William Shakespeare (1607)
 Antonio e Cleopatra – tragedia di Vittorio Alfieri (1774)

Cinema 
 Antonio e Cleopatra – film del 1908 con la regia di James Stuart Blackton e Charles Kent
 Marcantonio e Cleopatra – film del 1913
 All'ombra delle piramidi (Antony and Cleopatra) – film del 1972, con la regia di Charlton Heston
 Antonio e Cleopatra (Antony and Cleopatra) – versione televisiva del 1974 recitata dalla London's Royal Shakespeare Company con la regia di Jon Scoffield
 Antonio e Cleopatra (Antony and Cleopatra) –  film per la televisione del 1981 con la regia di Jonathan Miller
 Antonio e Cleopatra (Antony and Cleopatra) – film per la televisione del 1983 con la regia di Lawrence Carra

Televisione 
Antonio e Cleopatra – sceneggiato televisivo del 1965, con la regia di Vittorio Cottafavi

Musica 
 Marc'Antonio e Cleopatra – serenata di Johann Adolf Hasse (1725)
 Antonio e Cleopatra – opera di Gian Francesco Malipiero (1937)
 Antonio e Cleopatra – opera di Samuel Barber (1966)

Pagine correlate 
 Cleopatra – film del 1963
 Asterix e Cleopatra